Jujhar Khaira (né le  à Surrey dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Il est repêché par les Oilers d'Edmonton au  rang lors du  tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2012 après avoir joué pour les Spruce Kings de Prince George dans la BCHL. Après son repêchage, il rejoint les Huskies à l'Université technologique du Michigan. Il quitte l'université au bout d'une saison et rejoint les rangs junior majeur en s'alignat pour les Silvertips d'Everett.

Il devient professionnel vers la fin de la saison 2013-2014 en jouant pour les Barons d'Oklahoma City, club-école des Oilers évoluant dans la LAH. Il fait ses débuts dans la LNH en 2015-2016, prenant part à 15 parties avec l'équipe albertaine. Il devient un joueur régulier avec les Oilers à partir de la saison 2017-2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2010-2011 || Spruce Kings de Prince George ||BCHL ||58 ||10 ||32 ||42 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Spruce Kings de Prince George ||BCHL ||54 ||29 ||50 ||79 ||69 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2012-2013 || Michigan Tech ||WCHA ||37 ||6 ||19 ||25 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Silvertips d'Everett ||LHOu ||59 ||16 ||27 ||43 ||59 ||5 ||3 ||1 ||4 ||8
|-
| 2013-2014 || Barons d'Oklahoma City ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City ||LAH ||51 ||4 ||6 ||10 ||62 ||8 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
| 2015-2016|| Condors de Bakersfield ||LAH ||49 ||10 ||17 ||27 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||15 ||0 ||2 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Condors de Bakersfield ||LAH ||27 ||8 ||12 ||20 ||3 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton ||LNH  ||10 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton ||LNH  ||69 ||11 || 10 || 21 || 47 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Oilers d'Edmonton || LNH ||60|| 3 || 15|| 18 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton  || LNH ||64 || 6 || 4 || 10 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Oilers d'Edmonton|| LNH || 40 || 3 || 8 || 11 || 42 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago  || LNH || 27 || 3 || 0 || 3 || 13 || - || - || - || - || -

| 285 || 27 || 39 || 66 || 198 || 8 || 1 || 0 || 1 || 8

Références 

Naissance en août 1994
Naissance à Surrey (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Blackhawks de Chicago